Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny – temat wielu obrazów, m.in.:
 Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny – obraz Michelina da Besozzo (ok. 1420)
 Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny – obraz (tryptyk) Hansa Memlinga (1475-1479) 
 Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny – obraz Lucasa Cranacha Starszego (ok. 1516)
 Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej – obraz Lorenza Lotta (1523)
 Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny z Aleksandrii – obraz Pietra Paoliniego (ok. 1632)